Чжан Сяогуа́н (; родился в мае 1966 года, Цзиньчжоу, пров. Ляонин, КНР) — космонавт (тайконавт) Китая, лётчик первого класса ВВС НОАК, Космонавт-герой (2013).

Биография 
Чжан Сяогуан родился в уезде Хэйшань, что на территории современного городского округа Цзиньчжоу провинции Ляонин. По национальности маньчжур. Кроме него в семье было ещё трое детей — две сестры и брат.

По окончании лётного училища в июне 1985 года стал лётчиком ВВС НОАК. Служил командиром звена эскадрильи. Лётчик 1 класса.

В октябре 1995 года начал проходить отбор в отряд тайконавтов, в который был зачислен 5 января 1998 года.

В начале 2012 года прошёл отбор и был включен в один из двух экипажей корабля «Шэньчжоу-9». Как потом выяснилось в результате экзаменов он оказалась в резервном экипаже и был дублёром вместе с Не Хайшэн и Ван Япин.

Экипаж дублёров продолжил занятия в том же составе, и весной 2013 года они были утверждены основным экипажем космического корабля «Шэньчжоу-10».

Имеет воинское звание старший полковник НОАК. С августа 1988 года член КПК.

Космический полёт 
Чжан Сяогуан совершил свой космический полёт в июне 2013 года на корабле «Шэньчжоу-10» пилотом-оператором. 13 июня корабль «Шэньчжоу-10» был пристыкован к орбитальному модулю «Тяньгун-1», после чего тайконавты перешли на станцию (модуль) и приступили к выполнению различных научных экспериментов. Завершился полёт утром 26 июня.

27 июля 2013 года Чжан Сяогуан была вручена медаль «За заслуги в области космонавтики» 3-й степени. Кроме того ему было присвоено почётное звание «Космонавт-герой».

Статистика

Семейное положение 
Чжан Сяогуан женат, имеет сына.

Примечания 

Родившиеся в 1966 году
Космонавты Китая
Члены Коммунистической партии Китая